Хатаи
 Исмаил I — шахиншах Персии
 Али Экбер Хатай — османский путешественник 
 Хатаи Тебризи — 
 Хатаи (Акстафинский район) — 
 Хатаинский район —